Kōtal-e Ōnay är ett bergspass i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Wardak, i den nordöstra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Kōtal-e Ōnay ligger  meter över havet.

Terrängen runt Kōtal-e Ōnay är kuperad norrut, men söderut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Kōh-e Qalandarān,  meter över havet,  kilometer söder om Kōtal-e Ōnay. Runt Kōtal-e Ōnay är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. 

Trakten runt Kōtal-e Ōnay består i huvudsak av gräsmarker.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Wardak (provins)